XVIII Маккабианские игры проходили в Израиле с 13 июля по 22 июля 2009 года.

В  играх принимали участие около 7300 спортсменов-евреев из 65 стран мира, в том числе 2000 из Израиля. Среди участников состязаний: четырёхкратный Олимпийский чемпион в эстафете Джейсон Лезак (США) — в плавании; трёхкратный чемпион Европы  Алекс Авербух (Израиль) — в прыжках с шестом; призёр Олимпиады-2008 Василь Федорышин (Украина) — в вольной борьбе; гроссмейстеры Борис Гельфанд (Израиль), Юдит Полгар (Венгрия), Павел Эльянов (Украина), Евгений Наер (Россия), Эмиль Сутовский (Израиль) и Александр Белявский (Словения) — в шахматах.

Церемония открытия игр началась в 20.00 13 июля на Национальном стадионе в Рамат-Гане, где собралось около 30 000 человек. На церемонии присутствовали премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу и президент Шимон Перес.

Церемония закрытия прошла в Латруне 23 июля.

Соревнования в рамках игр 
На играх были разыграны медали в следующих видах спорта:

Медали XVIII Маккабианских игр по странам-участницам

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт XVIII Маккабианских игр

Маккабианские игры
2009